Diversi personaggi portano questo nome:

 Chris Potter, attore canadese;
 Chris Potter, sassofonista statunitense;
 Chris Potter, produttore britannico;
 Chris Potter, meteorologo.